Odol, een merknaam voor mondwater van het bedrijf GlaxoSmithKline
 ODOL (Ontzettend Dikke Ochtendlul), volkstaal voor een ochtenderectie